GN poate fi:
 Guineea, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 Giganewton (109 Newton), unitate de măsură pentru forță

gn poate fi:
 .gn, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Guineea
 Limba guarani, codul ISO 639-1

Legături externe 
  „GN” la acronymfinder.com